

Patronyme 

 Giannino Castiglioni (1884-1971), architecte, urbaniste et sculpteur italien.
 Achille Castiglioni (1918-2002), designer italien.
 Branda Castiglioni (1350-1443), pseudo-cardinal italien du .
 Ettore Castiglioni (1908-1944), grimpeur et alpiniste italien.
 Francesco Abbondio Castiglioni (1523-1568),  cardinal italien.
 Francesco Saverio Maria Felice Castiglioni (1761-1830), pape Pie VIII.
 Goffredo Castiglioni (?-1241), pape Célestin IV.
 Joseph Castiglioni (1877-1959), gymnaste artistique français.
 Luigi Castiglioni (1936-2003),  peintre et affichiste italien.
 Niccolò Castiglioni (1932-1996),  pianiste et compositeur italien.
 Serge Castiglioni (1935-), joueur de rugby à XV.

Patronyme italien